Atlas Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Atlas Township (Illinois)
 Atlas Township (Michigan)